Карпово — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Карпово — до 2022 года название села Тындала в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.

Россия

Алтайский край 
 Карпово — село в Солонешенском районе.

Башкортостан 
 Карпово — деревня в городском округе Уфа.

Брянская область 
 Карпово — деревня в Почепском районе.

Владимирская область 
 Карпово — деревня в Киржачском районе.
 Карпово — деревня в Селивановском районе.
 Карпово — деревня в Собинском районе.
 Карпово — деревня в Судогодском районе

Вологодская область 
 Карпово — деревня в Бабаевском районе.
 Карпово — деревня в Белозёрском районе, Гулинское сельское поселение.
 Карпово — деревня в Белозёрском районе, Панинское сельское поселение.
 Карпово — деревня в Междуреченском районе.
 Карпово — деревня в Чагодощенском районе.
 Карпово — деревня в Череповецком районе, Коротовское сельское поселение.
 Карпово — деревня в Череповецком районе, Югское сельское поселение.

Ивановская область 
 Карпово — деревня в Лухском районе.
 Карпово — деревня в Пестяковском районе.

Калужская область 
 Карпово — деревня в Жуковском районе.
 Карпово — деревня в Малоярославецком районе.
 Карпово — деревня в Юхновском районе.

Костромская область 
 Карпово — деревня в Вохомском районе.
 Карпово — деревня в Костромском районе.
 Карпово — деревня в Павинском районе.
 Карпово — деревня в Солигаличском районе.
 Карпово — деревня в Чухломском районе.

Ленинградская область 
 Карпово — деревня в Кировском районе.

Московская область 
 Карпово — село в Воскресенском районе.
 Карпово — деревня в Дмитровском районе.
 Карпово — село в Раменском районе.
 Карпово — деревня в Солнечногорском районе.
 Карпово — деревня в Ступинском районе.

Нижегородская область 
 Карпово — деревня в Богородском районе.
 Карпово — деревня в Городецком районе.

Новгородская область 
 Карпово — деревня в Боровичском районе.
 Карпово — деревня в Хвойнинском районе.

Орловская область 
 Карпово — деревня Краснозоренском районе.
 Карпово — деревня в Орловском районе.

Псковская область 
 Карпово — деревня в Бежаницком районе.
 Карпово — деревня в Дедовичском районе.
 Карпово — деревня в Куньинском районе.
 Карпово — деревня в Опочецком районе.
 Карпово — деревня в Островском районе.
 Карпово — деревня в Пыталовском районе.

Рязанская область 
 Карпово — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Карпово — деревня в Сычёвском районе.

Тверская область 
 Карпово — деревня, Зубцовский район
 Карпово — деревня, Нелидовский район
 Карпово — деревня в Ржевском районе, Успенское сельское поселение, на реке Олешине
 Карпово — деревня в Ржевском районе, Успенское сельское поселение, на реке Сишке
 Карпово — деревня в Ржевском районе, сельское поселение Чертолино
 Карпово — деревня, Сандовский район

Тульская область 
 Карпово — село, Венёвский район

Ярославская область 
 Карпово — деревня, Мышкинский район

Узбекистан 

 Карпово — прежнее название села Чегарачи в Музрабадском районе Сурхандарьинской области.

Украина 
 Карпово — село в Раздельнянском районе Одесской области.

См. также 
 Карпово Первое
 Карпово Второе
 Большое Карпово
 Малое Карпово
 Карпово-Обрывский
 Карпов
 Карпова
 Карповская
 Карповский
 Карповское